Poya steht für:
 Poya, Alpaufzug in der französischen Mundart des Schweizer Kantons Freiburg, siehe auch Abschnitt Blick über die Grenzen im Artikel Appenzeller und Toggenburger Senntumsmalerei
 Poya d’Estavannens, ein Volksfest in der Gemeinde Estavannens im Schweizer Kanton Freiburg
 Poya, eine in Mittelindien verbreiteten dravidische Sprache, siehe Gadaba
 Poya (Buddhismus), ein Feiertag im Buddhismus
 Poyabrücke, eine Schrägseilbrücke mit der größten Spannweite in der Schweiz

La Poya ist der Name:
 eines Schlosses in Freiburg in der Schweiz, siehe Poya (Schloss)
 einer Kaserne in Freiburg in der Schweiz
 einer Gemeinde in Neukaledonien, siehe Poya (Neukaledonien)
 eines Ortsteils der Gemeinde Chambave im italienischen Aostatal

POYA ist die Abkürzung für:
 Popular Youth Association, politische Jugendorganisation in Ghana

POYA